Vâlcele (Covasna) ;
 Vâlcele (Olt) ;